Eira kann bedeuten:
 Eira (Fluss), Fluss in Norwegen
 der Gattungsname der Tayra, einer Marderart
 ein anderer Name der germanischen Göttin Eir
 ein Stadtteil von Helsinki, siehe Eira (Helsinki)
 Passo d’Eira, ein Straßenpass in der Lombardei
 Eira (Messenien), eine antike Bergfeste in Messenien
 Name einer norwegischen Fähre, siehe SKS 85

Eira ist der Familienname von:
 Berit Oskal Eira (1951–2021), samisch-norwegische Politikerin
 Inga Ravna Eira (* 1948), samisch-norwegische Autorin
 Sandra Andersen Eira (* 1986), samisch-norwegische Politikerin
 Stefanie da Eira (* 1992), schweizerisch-portugiesische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Eyra
 Aira